Stalingrad kan henvis til:

 Navnet på Volgograd fra 1925 til 1961
 Stalingrad (film fra 1993) - tysk krigsfilm fra 1993
 Stalingrad (film fra 1990) - russisk spillefilm fra 1990 af Jurij Ozerov
 Stalingrad (film fra 2013) - russisk spillefilm fra 2013 af Fjodor Bondartjuk
 Stalingrad (maleri) - dansk maleri af Asger Jorn
 Stalingrad (metrostation) - en station på metrolinjerne 2, 5 og 7 i metronettet i Paris